Anones se puede referir a:

Anones, una localidad del municipio de Las María, Puerto Rico.
Anones, una localidad del municipio de Naranjito, Puerto Rico.